zDolny Ślązak Gimnazjalista - konkurs rangi wojewódzkiej dla gimnazjów Dolnego Śląska, organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Odbywa się regularnie od 2002 roku. W 2005 zmieniono regułę konkursu i wprowadzono "blokowanie" przedmiotów. Obecnie jest sześć bloków: matematyczny (matematyka, fizyka), przyrodniczny (geografia, biologia oraz chemia), humanistyczny (język polski, historia z elementami WOS), język angielski, język niemiecki oraz język francuski.

Odpowiednikiem zDolnego Ślązaka dla uczniów szkół podstawowych jest interdyscyplinarny (bez podziału na bloki przedmiotowe) zDolny Ślązaczek. Tutaj etapy wyglądają następująco:

1. Szkolny (4% uczniów kwalifikuje się dalej).

2. Powiatowy (7% uczniów kwalifikuje się dalej).

3. Finał - część pisemna (ok. 50% dostaje się dalej).

4. Finał - część ustna (ok. 50% finalistów zostaje laureatami).

Etapy 

 szkolny (5% najlepszych uczestników dostaje się do dalszego etapu, odbywa się w trzech ww. blokach)		
 powiatowy (10% najlepszych uczestników dostaje się do dalszego etapu, odbywa się w trzech ww. blokach)	 	
 finał (30% najlepszych uczestników finału zostaje laureatami, odbywa się osobno dla każdego z siedmiu przedmiotów przy czym ma on różną postać dla odmiennych przedmiotów, np. część laboratoryjna i część pisemna z chemii, część ustna i pisemna z polskiego i historii, w pozostałych przedmiotach uczniowie zmagają się tylko w części pisemnej)

Linki zewnętrzne 
 Aktualna strona internetowa konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista

Oświata w województwie dolnośląskim